Пряжка — застібка, що призначеня для утримування двох кінців паса, чи ременя разом.
 Пряжка (канал) — канал, що належить до водної системи Неви.